AT-10 steht für:
 AT-10 Stabber, die Nato-Bezeichnung der sowjetischen kanonenverschossenen Panzerabwehrlenkrakete 9K116 Kastet
 Advanced Technologies Group AT-10, ein englischer Luftschifftyp

AT10